Kim Il (1910–1984) észak-koreai politikus, miniszterelnök (1972–1976)
 Kim Il (1962) dél-koreai öttusázó, olimpikon
 Kim Il (1971) kétszeres olimpiai bajnok észak-koreai birkózó